Il singolare  del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Stéphane Robert era il detentore del titolo del 2010, ma quest'anno non ha partecipato al torneo.

Pablo Carreño Busta ha battuto in finale Michail Kukuškin che si è ritirato sul punteggio di 6-2, 4-1.

Teste di serie

  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (Campione)
  Gerald Melzer (quarti di finale)
  Pedro Sousa (primo turno)

  Marc Giner (primo turno)
  Gerard Granollers (primo turno)
  José Checa-Calvo (primo turno)
  Tennys Sandgren (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour - Tanger 2013
ATP Challenger Tour 2013